Карл Кристиан Энгстрём (19 июня 1827, Вестервик — 22 апреля 1916, Стокгольм, Швеция) — шведский изобретатель, офицер ВМФ Швеции,  — конструктор.

Биография 
В 1848 году служил вторым лейтенантом ВМФ Швеции. В 1885 году был главным адъютантом короля Оскара II. Позже служил военным инспектором в провинции Эстергётланд, был членом артиллерийского комитета в г. Карлскруна.

В 1859 г. К. Энгстрём был избран членом Морского общества Швеции (почётным членом стал в 1887 г.) и членом Академии военных наук в 1861 г.

Работал над совершенствованием Канонерских лодок и модернизацией морской артиллерии, особенно, пушек. Спроектировал 24-сантиметровую казнозарядную пушку, изобрёл новую систему подавления отдачи, а также спроектировал батальонную гранатомётную пушку, массовое орудие Карла XV, которое можно рассматривать как прототип более поздних типов скорострельных полевых пушек.

В числе его проектов - предложение прокладки канала между Балтийским  и Северным морями.

Награды 
 Орден Полярной звезды (1869)
 Орден Меча (1869)
 Орден Меча (1875)
 Орден Меча (1889)

Примечания

Литература 
 Svensk uppslagsbok. Malmö 1931.
 Engström, Carl Christian i Vem var det? (1944)
 Engström, Carl Christian på SvenskaGravar.se

Изобретатели Швеции
Академики Швеции
Похороненные на Галерном кладбище